Батлер има више значења:
 Округ Батлер (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Батлер (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама. По попису из 2010. године број становника је 20.947. Седиште округа је град Гринвил
 Округ Батлер (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас. По попису из 2010. године број становника је 65.880. Седиште округа је град Ел Дорејдо
 Округ Батлер (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Батлер (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Батлер (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Батлер (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Батлер (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Батлер (округ Делавер, Оклахома), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома. По попису становништва из 2010. у њему је живело 1.972 становника
 Батлер (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Батлер (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Батлер (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Батлер (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Батлер (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Батлер (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Батлер (округ Кастер, Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Батлер (Њу Џерзи), је град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Батлер (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Батлер (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Батлер (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Батлер (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Батлер (филм из 2013), америчка историјска драма

Особе 
 Џерард Батлер, шкотски глумац
 Џулијет Батлер, лик из серије књига „Артемис Фаул” ирског књижевника Оуена Колфера
 Домовој Батлер, лик из књига о Артемису Фаулу писца Овена Колфера
 Џудит Батлер, америчка је постструктуалистичка филозофкиња и теоретичарка рода

Види још 
 Лејк Батлер